Williamston (Carolina do Norte)
Williamston (Carolina do Sul)
Williamston (Michigan)

Desambiguações de topônimos